Staley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James R. Staley
 John M. Staley